Departement kan betyde:
 Departement (ministerium) – den del af et ministerium, som betjener ministeren. Ledes af en departementschef.
 Departement (administrativ enhed) – administrativ enhed i nogle lande, herunder:
 Departement (Colombia) – en administrativ enhed i Colombia.
 Departement (Frankrig) – en administrativ enhed i Frankrig.
 Departement (Haiti) – en administrativ enhed i Haiti.
 Departement (Niger) – en administrativ enhed i Niger.
 Departement (Peru) – en administrativ enhed i Peru.
 Benins departementer  – en administrativ enhed i Benin.